Кисень:
 Кисень (хімічний елемент)
 Кисень (фільм)
 Кисень (фільм, 1913)
 Кисень (фільм, 1970)
 Кисень (фільм, 1999) — американський фільм Стівена Шепарда.
 Кисень (фільм, 2004)
 Кисень (фільм, 2009) — російський фільм Івана Вирипаєва.